Летучая мышь:
 Летучая мышь (фильм, 1946) (Германия) — режиссёр Геза фон Больвари.
  (США) — режиссёр .
 Летучая мышь (фильм, 1979) (СССР) — режиссёр Ян Фрид. Экранизация одноимённой оперетты Иоганна Штрауса.

См. также 
 Летучие мыши (фильм)
 Дьявольская летучая мышь